Morse kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Pitts Morse
 Caleb A. Morse
 Edward Sylvester Morse
 M. Patricia Morse
 Elizabeth Eaton Morse

Robotskapade auktorsförkortningar